O ângulo de derrapagem (sideslip angle em inglês) consiste no ângulo entre o eixo longitudinal da aeronave e a direcção em que a aeronave se desloca de facto. Este ângulo denota-se de  (beta) e é convencionado positivo quando a velocidade relativamente ao ar se encontra à direita do eixo longitudinal. O ângulo de derrapagem  é um parâmetro primário em estabilidade lateral e longitudinal.

Aerodinâmica